Matteo Bartoli ist der Name folgender Personen:

* Matteo Bartoli (Politiker) (1859–??), österreichischer Politiker aus Istrien
 Matteo Giulio Bartoli (1873–1946), italienischer Romanist